Helmut Bradl – pilota motociclistico tedesco
 Sepp Bradl – saltatore con gli sci e allenatore di sci nordico austriaco
 Stefan Bradl – pilota motociclistico tedesco